Die All England 2018 im Badminton fanden vom 14. bis zum 18. März 2018 in Birmingham statt. Sie waren die 108. Auflage dieser Veranstaltung.

Austragungsort 
 Barclaycard Arena, Birmingham

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 

 Viktor Axelsen (nicht gestartet)
 Lee Chong Wei (Viertelfinale)
 Srikanth Kidambi (1. Runde)
 Chen Long (Viertelfinale)
 Son Wan-ho (Halbfinale)
 Lin Dan (Finale)
 Shi Yuqi (Champion)
 Chou Tien-chen (1. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 

 Tai Tzu-ying (Champion)
 Akane Yamaguchi (Finale)
 Ratchanok Intanon (1. Runde)
 P. V. Sindhu (Halbfinale)
 Carolina Marín (Viertelfinale)
 Sung Ji-hyun (1. Runde)
 Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
 Chen Yufei (Halbfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 

 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (Finale)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
 Liu Cheng / Zhang Nan (1. Runde)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (1. Runde)
 Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Halbfinale)
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
 Lee Jhe-huei / Lee Yang (1. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 

 Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
 Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Champions)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Finale)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Halbfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (1. Runde)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 

 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (1. Runde)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Viertelfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (1. Runde)
 Praveen Jordan / Debby Susanto (Viertelfinale)
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Finale)
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (Halbfinale)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
 Zhang Nan / Li Yinhui (Halbfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Tournament Link

Badminton 2018
2018
Badmintonwettbewerb in Birmingham